Lohe kan syfta på:

 Lohe – en svensk släkt
 Lohe, Nürnberg, stadsdel i Nürnberg, Tyskland
 Ślęza, vattendrag i Polen